Замок Кройцбург (Латвия)
 Замок Кройцбург (Германия)
 Замок Кройцбург (Россия)